Andy McDonald, kanadski hokejist, * 25. avgust 1977, Strathroy-Caradoc, Ontario, Kanada.

McDonald je člansko kariero začel v klubu Cincinnati Mighty Ducks lige AHL v sezoni 2000/01. Ni bil izbran na NHL naboru, vseeno je v drugi polovici sezone debitiral v ligi NHL pri klubu Mighty Ducks of Anaheim, v drugem delu kariere je igral za St. Louis Blues. V ligi NHL je v dvanajstih sezonah skupno odigral 685 prvenstvenih tekem rednega dela, na katerih je dosegel 182 golov in 307 podaj, ter 56 tekem končnice, na katerih je dosegel osemnajst golov in devetnajst podaj. Največji uspeh kariere je dosegel v sezoni 2006/07, ko je z Anaheimom osvojil Stanleyjev pokal. V sezoni 2004/05, ko liga NHL zaradi spora ni potekala, je igral za ERC Ingolstadt v nemški ligi. 

Za kanadsko reprezentanco je nastopil na Svetovnem prvenstvu 2002, ko je z reprezentanco zasedel šesto mesto, sam pa je dosegel štiri gole in eno podajo na sedmih tekmah.

Pregled kariere 

|-
| Strathroy Rockets
| OHA
| 95/96
|
| 52
| 31
| 56
| 87
|
| 103
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Colgate University
| NCAA
| 96/97
|
| 33
| 9
| 10
| 19
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Colgate University
| NCAA
| 97/98
|
| 35
| 13
| 19
| 32
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Colgate University
| NCAA
| 98/99
|
| 35
| 20
| 26
| 46
|
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Colgate University
| NCAA
| 99/00
|
| 34
| 25
| 33
| 58
|
| 49
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Cincinnati Mighty Ducks
| AHL
| 00/01
|
| 46
| 15
| 25
| 40
| +9
| 21
|
| 3
| 0
| 1
| 1
| -3
| 2
|-
| Anaheim Ducks
| NHL
| 00/01
|
| 16
| 1
| 0
| 1
| 0
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Anaheim Ducks
| NHL
| 01/02
|
| 53
| 7
| 21
| 28
| +2
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Cincinnati Mighty Ducks
| AHL
| 01/02
|
| 21
| 7
| 25
| 32
| +13
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kanada
| Svetovno prvenstvo A
| 02
|
| 7
| 4
| 1
| 5
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Anaheim Ducks
| NHL
| 02/03
|
| 46
| 10
| 11
| 21
| -1
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Anaheim Ducks
| NHL
| 03/04
|
| 79
| 9
| 21
| 30
| -13
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ERC Ingolstadt
| Nemška liga
| 04/05
|
| 36
| 13
| 17
| 30
| +15
| 26
|
| 10
| 5
| 2
| 7
| 0
| 35
|-
| Anaheim Ducks
| NHL
| 05/06
|
| 82
| 34
| 51
| 85
| +24
| 32
|
| 16
| 2
| 7
| 9
| 0
| 10
|-
| Anaheim Ducks
| NHL
| 06/07
|
| 82
| 27
| 51
| 78
| +16
| 46
|
| 21
| 10
| 4
| 14
| +6
| 10
|-
| Anaheim Ducks
| NHL
| 07/08
|
| 33
| 4
| 12
| 16
| -4
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 07/08
|
| 49
| 14
| 22
| 36
| -17
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 08/09
|
| 46
| 15
| 29
| 44
| -13
| 24
|
| 4
| 1 
| 3
| 4
| +1
| 0
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 09/10
|
| 79
| 24
| 33
| 57
| -9
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 10/11
|
| 58
| 20
| 30
| 50
| +18
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 11/12
|
| 25
| 10
| 12
| 22
| +4
| 2
|
| 9
| 5
| 5
| 10
| -2
| 8
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 12/13
|
| 37
| 7
| 14
| 21
| -2
| 16
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 984
| bgcolor="#7FFF00" | 319
| bgcolor="#7FFF00" | 519
| bgcolor="#7FFF00" | 838
| bgcolor="#7FFF00" | +42
| bgcolor="#7FFF00" | 569
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 69
| bgcolor="#7FFF00" | 23
| bgcolor="#7FFF00" | 22
| bgcolor="#7FFF00" | 45
| bgcolor="#7FFF00" | +2
| bgcolor="#7FFF00" | 65
|}

Zunanje povezave
 
 
 

Živeči ljudje
Kanadski hokejski centralni napadalci
Kanadski hokejski levokrilni napadalci
Kanadski hokejski reprezentanti
Hokejisti Cincinnati Mighty Ducks
Hokejisti Anaheim Ducks
Hokejisti ERC Ingolstadt
Hokejisti St. Louis Blues
Zmagovalci Stanleyjevega pokala